Detta är en lista över städer i Belgien, sorterad efter svenskt namn. I kolumnen "annat namn" står namnet på majoritetsspråket (i regionerna Bryssel och Vallonien franska, med undantag för Sankt Vith där det är tyska, i regionen Flandern nederländska) om det skiljer sig från namnet på svenska, därefter namnet på minoritetsspråket om det skiljer sig från namnet på majoritetsspråket.

Se även 
 Lista över Belgiens kommuner

Städer
Orter i Belgien
Belgien